Голи Врх може бити:
 Голи Врх (Клинча Села), насеље у Општини Клинча Села у Загребачкој жупанији, Хрватска
 Голи Врх (Раковец), насеље у Општини Раковец у Загребачкој жупанији, Хрватска